De Meyer est un patronyme néerlandais qui peut faire référence à :
Demeyere

Étymologie 
Le patronyme néerlandais De Meyer, ,  ou  indique une profession : le mayeur (du latin maior, de l'ancien français maieur et du moyen néerlandais meyer) ; en l'occurrence, la profession concernée est celle d'intendant ou de métayer. Le nom est comparable aux patronymes français  et .

Patronyme 

 Adolf de Meyer (1868-1946 ), baron allemand et photographe ;
 Dominique de Meyer, (1953-), pilote amateur de rallye français ;
 Maurice De Meyer (1911-1999), peintre belge ;
 Jacques De Meyer (1491-1552), poète latin, historien et humaniste des Pays-Bas méridionaux ;
 Jos De Meyer (1950-), homme politique belge ;
 Jean-Luc De Meyer, auteur, parolier et interprète belge ;
 Lutgart De Meyer (1924-), artiste plasticienne belge ;
 Pierre De Meyer (1793-1878), frère jésuite belge, missionnaire au Missouri (États-Unis).

Variantes 

 Marc Demeyer (1950–1982), coureur cycliste belge
 Willy Demeyer (1959-), homme politique belge, bourgmestre de Liège.

 Ewald Demeyere (1974-), claveciniste classique belge et professeur de musique.
 Geoffrey Demeyere (1976-), un coureur cycliste belge.
 Silke Demeyere (1992-), footballeuse internationale belge.

Jo De Meyere (1939-), acteur belge.

Entreprise 
 Meubles Demeyere, ou Demeyere Group, entreprise française de fabrication de meubles livrés en kit.

Voir aussi 
 

Patronyme flamand